Shift 2: Unleashed (раніше Need for Speed​​: Shift 2 Unleashed) — відеогра в жанрі автосимулятор, розроблена студією Slightly Mad Studios і випущена Electronic Arts в 2011 році.

Shift 2: Unleashed є прямим продовженням гри Need for Speed: Shift. «Shift 2» включає функцію Autolog, яка доступна в «Need for Speed​​: Hot Pursuit (2010)». У грі «Shift 2: Unleashed» доступно 148 автомобілів від 36 виробників, крім того в грі високий інтелект суперників, які постійно норовлять вдарити гравця  і 35 різних трас , на яких гравці можуть змагатися в декількох типах гонок. Гравці також будуть мати можливість конкурування через Інтернет. Про гру було оголошено під час оголошення фінансового звіту за перший квартал 2010 року. Також анонсний ролик «Shift 2» був доданий в «Need for Speed​​: Hot Pursuit (2010)».

Траси 
У Shift 2: Unleashed 78 унікальних схем для 30 трас, включаючи реально існуючі треки і вигадані кільцеві траси. Нижче представлений список трас.

Автомобілі 
 Acura NSX
 Alfa Romeo 8C Competizione
 Alfa Romeo 8C Spider
 Alfa Romeo Giulietta QV
 Alpina B6 GT3
 Aston Martin DB9 Coupe
 Aston Martin DBS Volante
 Aston Martin Racing DBR9 GT1
 Aston Martin Racing DBRS9 GT3
 Aston Martin V8 Vantage N400
 Audi R8 Coupé 4.2 FSI quattro
 Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro
 Audi R8 LMS
 Audi R
 Audi S3
 Audi S4
 Audi TT Coupé 3.2 quattro
 Bentley Continental Supersports
 BMW 135i Coupe
 BMW M1 Procar
 BMW M3 E30 Sport Evolution
 BMW M3 E36
 BMW M3 E46
 BMW M3 E92
 BMW M3 GT ALMS
 BMW M6
 BMW Z4 M-Coupe
 BMW Z4 sDrive 35is
 Bugatti Veyron 16.4
 Caterham 7 Superlight R500
 Chevrolet Camaro SS
 Chevrolet Cobalt SS
 Chevrolet Corvette C6.R (GT1)
 Chevrolet Corvette Sting Ray
 Chevrolet Corvette Z06
 Chevrolet Corvette Z06R GT3
 Dodge Challenger Concept
 Dodge Challenger R/T
 Dodge Charger R/T
 Dodge Viper SRT10
 Dr Pepper Edition Chevrolet Camaro SS
 Ford Escort RS Cosworth
 Ford Focus RS
 Ford Focus ST
 Ford GT
 GUMPERT apollo
 Honda Civic Si
 Honda S2000
 Infiniti G35 (V35)
 Jaguar XKR
 Koenigsegg Agera
 Koenigsegg CCX
 Lamborghini Gallardo LP560-4
 Lamborghini Gallardo LP560-4 GT3
 Lamborghini Murcielago LP640
 Lamborghini Murcielago R-SV GT1
 Lamborghini Reventon
 Lamborghini Reventon Hot Pursuit Edition Cop Car
 Lancia Delta HF Integrale
 Lexus IS-F
 Lexus LFA
 Lotus Elise 111R
 Lotus Exige S
 Maserati GranTurismo S
 Maserati MC12 GT1
 Matech Ford GT GT1
 Matech Ford GT GT3
 Mazda MX-5
 Mazda RX-7
 Mazda RX-7 FC3S
 Mazda RX-8
 McLaren F1
 McLaren MP4-12C
 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2
 Mercedes-Benz McLaren SLR 722
 Mercedes-Benz SL 65 AMG
 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss
 Mercedes-Benz SLS AMG
 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR
 Mitsubishi Lancer Evolution X
 Monster Energy/ Falken Tire Ford Mustang GT
 Need For Speed Shelby Terlingua Ford Mustang
 Nissan 200SX (S14)
 Nissan 240SX (S13)
 Nissan 240SX (S13) Drift Alliance
 Nissan 350Z (Z33)
 Nissan 370Z (Z34)
 Nissan GT-R (R35)
 Nissan GT-R SpecV (R35)
 Nissan Silvia S15 Spec. R Aero
 Nissan Skyline GT-R (R32)
 Nissan Skyline GT-R (R34)
 Pagani Huayra
 Pagani Zonda Cinque Roadster
 Pagani Zonda Cinque Hot Pursuit Edition
 Pagani Zonda F
 Pagani Zonda R
 Porsche 911 GT2
 Porsche 911 GT3 R
 Porsche 911 GT3 RS
 Porsche 911 GT3 RS Auto Bild Edition
 Porsche 911 GT3 RSR
 Porsche 911 GT3 RSR Falken Tire
 Porsche 918 Spyder Concept Study
 Porsche Carrera GT
 Porsche Cayman S
 Radical SR3 RS
 Renault Mégane RS
 Scion tC
 SEAT Leon CUPRA
 Shelby Cobra 427
 Shelby Mustang GT500
 Subaru Impreza WRX STI
 Sumo Power Nissan GT-R GT1
 Team Need for Speed BMW Z4 GT3
 Team Need For Speed Ford Mustang RTR-X
 Team Need for Speed Mazda RX-7
 Team Need for Speed Mazda RX-8
 Team Need for Speed Scion tC
 Team Need For Speed Toyota Corolla GTS (AE86)
 Toyota Corolla AE86
 Toyota Supra
 Volkswagen Mk1 GTI
 Volkswagen Mk5 GTI
 Volkswagen Scirocco

Автомобілі додаються DLC Legends Pack 
 1963 Jaguar E-Type Lightweight
 1963 Lotus Cortina Mk1(В PC-версии обозначен как 1963 Ford Lotus Cortina Mk1)
 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA
 1965 Austin Mini Cooper S
 1965 Ford GT Mk1
 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe
 1970 Porsche 914/6 GT
 1971 Ford Escort Mk1 RS1 600
 1971 Nissan Fairlady 240ZG
 1972 Nissan Skyline 2000GT-R
 1974 Ford Capri RS3100 Gr. 4
 1974 Porsche Carrera RSR 3.0
 1975 BMW 3.0 CSL Gr. 5

Автомобілі додаються DLC Speedhunters Pack 
 Dodge Challenger R/T Speedhunters Edition
 Dodge Viper TWIN TURBO
 Lexus LFA Speedhunters Edition
 Mazda RX-7 (FC3S) Speedhunters Edition
 McLaren MP4-12C Speedhunters Edition
 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution 2 Speedhunters Edition
 Mercedes-Benz SLS AMG Speedhunters Edition
 Mitsubishi Lancer EVOLUTION IX MR-edition Speedhunters Edition
 Nissan Fairlady 240ZG (S30) Speedhunters Edition
 Nissan Skyline 2000GT-R (C10) Speedhunters Edition
 Nissan Skyline GT-R (R32) Speedhunters Edition
 Pagani Huayra Speedhunters Edition
 Toyota Supra Speedhunters Edition
 WORLD Racing Pro-FWD Reaper SCION tC

Саундтрек 
30 Seconds to Mars – Night of the Hunter
Anberlin – We Owe This To Ourselves
Biffy Clyro – Mountains
Escape The Fate – Issues
Hollywood Undead – Levitate
Jimmy Eat World – Action Needs An Audience
Rise Against — Help Is On The Way
Stone Temple Pilots – Take A Load off
Switchfoot – The Sound (John M. Perkins Blues)
The Bravery – Ours

Оцінки

Примітки

Джерела 
  Офіційний сайт серії Need for Speed

Відеоігри 2011
Ігри для Windows
Ігри для Xbox 360
Ігри для PlayStation 3
Ігри для iOS
Need for Speed
Ігри Electronic Arts
Відеоігри, розроблені у Великій Британії